Лесная черепаха — русское название двух видов черепах Америки, относящихся к разным родам:
  — обитательница Южной Америки и Малых Антильских островов.
  — обитательница северо-востока США и юга Канады.